Je ne suis pas un ange () est un film de Wesley Ruggles sorti en 1933 
 Je ne suis pas un ange est un manga de Ai Yazawa

Homonymie de titre